Geokchay kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Geokchay (vattendrag i Azerbajdzjan), 
 Geoktschai, distriktshuvudort, Göjtjaj, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar